Rock Island State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Rock Island State Park (Tennessee)
 Rock Island State Park (Wisconsin)